A Kara?OKÉ! Fesztivál a népszerűtlenné vált jászkarajenői búcsú újragondolt és modernizált utódja, a kistérség egyik legnagyobb kulturális eseménye, mely évente, általában augusztus közepén kerül megrendezésre Jászkarajenőn, a 2021-ben átadott Jászkarajenői Lovascentrum területén. A tradicionális búcsúi elemek mellett különböző hagyományőrző és gyermekprogramok is megtalálhatók a Fesztivál programkínálatában, több ismert előadó akusztikus és élő koncertjei mellett.

Története

Előzmény 
A hagyományos jászkarajenői búcsú már nem örvendett akkora népszerűségnek, mint a 2000-es évek elején, ezért újításra volt szükség. A jászkarajenői lakosság nem akarta, hogy ez a hagyomány teljesen véget érjen, ezért Jászkarajenő Község Önkormányzata, a Jászkarajenői Szolgáltató Nonprofit Kft., a Jászkarajenői Lovascentrum és a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár közös rendezvényeként megszületett a Kara?Oké! Fesztivál, melynek mottója: „Jászkarajenői búcsú újratöltve”.

Költségviselő és szervezők

Jászkarajenő Község Önkormányzata 
Az esemény egyik szervezője és költségviselője is egyaránt.

Jászkarajenői Szolgáltató Nonprofit Kft. 
A Jászkarajenői Szolgáltató Nonprofit Kft. az önkormányzat tulajdonában lévő üzemek és a Jászkarajenői Lovascentrum üzemeltetése érdekében létesített közszolgálati szolgáltatás. Feladatköreibe tartoznak többek között a projektmenedzsmentek, építőipari kivitelezések és lovas szolgáltató tevékenységek is.

Jászkarajenői Lovascentrum 
A Jászkarajenői Lovascentrum a Jászkarajenői Szolgáltató Nonprofit Kft. által működtetett épületkomplexum. A helyiekben megmaradt szokások (melyek az idő előrehaladtával átalakultak sport és hobby céljára) hatására fogant meg a gondolat egy ilyen célú intézmény létesítésére. A lovasoktatás mellett több, színes programmal kedveskednek az ide látogatóknak, illetve a Kara? Oké! is a Centrum területén került megrendezésre.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár teret ad a közösségnek, otthont ad a faluban zajló összes kulturális eseménynek. A Művelődési Ház feladatkörébe tartozik számos könyvtári és lakossági szolgáltatás és a művelődésszervezés is. A rendezvények szervezésében nélkülözhetetlen szerepe van. A fesztivál alapgondolata elsőként itt körvonalazódott a dolgozók között.

Jegyzetek

További információk 
 A fesztivál honlapja: https://www.jaszlovascentrum.hu/kara-oke/
 Jászkarajenői búcsú újratöltve – YouTube (Cegléd TV)
 Nagy fába vágta a fejszéjét Dombi – AC News

Magyar könnyűzenei fesztiválok
Pest megye